Урановые минералы (минералы урана, минералогия урана, урановая минерализация) — группа минералов, в состав которых входит элемент № 92 U. Они важны для минералогии, горного дела, охраны здоровья и природы. Уран является элементом-индикатором многих геологических процессов. Большая часть минералов урана встречается в малом количестве и является минералогической редкостью.

Описание 

Урановые минералы встречаются в урановых рудах, которые содержат уран в концентрациях, количествах и соединениях, при которых его промышленная добыча экономически целесообразна.

Уран является элементом с самым большим номером из встречающихся в больших количествах. Содержание в земной коре составляет 0,00027 % (вес.), концентрация в морской воде — 3,2 мкг/л (по другим данным, 3,3·10%). Количество урана в литосфере оценивается в 3 или 4·10−4%.

Основная масса урана находится в кислых породах с высоким содержанием кремния. Значительная масса урана сконцентрирована в осадочных породах, особенно богатых органикой. В больших количествах как примесь уран присутствует в ториевых и редкоземельных минералах (алланит (Ca,LREE,Th)2(Al,Fe+3)3[SiO4][Si2O7]OOH, монацит (La,Ce)PO4, циркон ZrSiO4, ксенотим YPO4 и др.). Важнейшими урановыми рудами являются настуран (урановая смолка, уранинит) и карнотит.

Основными минералами-спутниками минералов урана являются молибденит MoS2, галенит PbS, кварц SiO2, кальцит CaCO3, гидромусковит и др.

Типы 

Минералы, в которых содержится уран, в зависимости от концентрации элемента делятся на два типа: урановые и содержащие малое количество урана:

урановые
 окислы урана (безводные и водные)
 силикаты урана
 карбонаты урана
 сульфаткарбонаты урана
 сульфаты урана
 фосфаты урана
 арсенаты урана
 ванадаты урана
 молибдаты урана

ураносодержащие
 Органические соединения урана
 Силикаты тория, содержащие уран
 Танталониобаты, содержащие уран
 Тантаты, содержащие уран

Собственные минералы урана отчетливо делятся на:
 первичные минералы U (IV) — содержат уран в форме иона U4+. Основные минералы — безводные оксиды.
 вторичные минералы U (VI) — соответствуют зоне окисления и характеризуются яркой (желтой, зелёной, оранжевой, белой и т. д.) окраской, свойственной солям уранила.

Методы 

Минералы урана и их состав определяются различными методами:
 радиометрические
 люминесцентные
 радиографические
 метод отпечатка
 химический анализ
 оптические и электронно-микроскопические
 cпектральный анализ
 Кристаллохимический.

Список минералов

А-В 
 Алданит
 Ампангабеит
 Андерсонит
 Аутенит (отенит)
 Бассетит
 Бейлиит
 Беккерелит
 Бета-уранопилит
 Бета-уранотил
 Бетафит
 Билльетит
 Бломстрандин
 Бломстрандит
 Брагит-фергюсонит
 Браннерит
 Брёггерит
 Вальпургит
 Ванденбрандеит
 Вандендрисшеит
 Виикит
 Водородный отенит
 Водородный ураноспинит
 Водный титанониобат урана
 Водный уранофосфат висмута

Г-Д 
 Гатчеттолит
 Гидратизированный настуран — настуран IV
 Гиельмит
 Гильпинит-иоганнит
 Гидроторит
 Готиерит
 Гуммит
 Гуммиэрц-гуммит
 Дакеит-шрёкингерит
 Давидит
 Девиндгит
 Делоренцит
 Джалмаит
 Джилпинит-иоганнит
 Дидерихит
 Дюмонтит

И-К 
 Иоганнит
 Иригинит
 Иттриалит
 Иттроколумбит
 Игтрокразит
 Иттротанталит
 Ишикаваит
 Казолит
 Кальциевый карнотит — тюямунит
 Кальциосамарскит
 Карбуран
 Карнотит
 Кларкеит
 Клевеит
 Кобеит
 Корацит-гуммит
 Коффинит
 Кохелит
 Купросклодовскит
 Кюрит

Л-М 
 Ламбертит-уранофан
 Лермонтовит
 Либигит-ураноталит
 Линдокит
 Лодочникит
 Майтландит
 Макинтошит
 Масюйит
 Меджидит
 Медный уранат-торбернит
 Менделеевит
 Метаторбернит
 Метацейнерит
 Микролит (минерал)
 Молуранит
 Мышьяковистый салеит

Н-Р 
 Настуран
 Настуран I
 Настуран II
 Настуран III
 Настуран IV — Настуран гидратизированный
 Ненадкевит
 Нивенит-клевеит
 Николайит
 Новачекит
 Оранжит
 Орлит
 Отенит
 Отунит-отенит
 Параскупит
 Парсонсит
 Пелигоит-иоганнит
 Пильбарит
 Пирохлор, Обручевит
 Писекит
 Питтинит-гуммит
 Плюмбомикролит
 Плюмбониобит
 Поликраз
 Пржевальскит
 Приорит
 Раббиттит
 Рандит-ураноталит
 Раувит
 Ренардит
 Резерфордин
 Ризёрит
 Ришетит (рихетит)

С-Т 
 Сабугалит
 Салеит
 Самарскит
 Самиресит
 Свартцит (швартцит)
 Сенжьерит
 Сипилит (см. фергусонит)
 Склодовскит
 Скупит
 Смешанные урановые слюдки
 Согренит
 Соддиит
 Стасит-девиндтит
 Студтит
 Танталгатчеттолит
 Тантал-поликраз
 Тантэвксенит
 Тирит-фергюсонит
 Тоддит
 Торбернит
 Торианит
 Торит
 Торогуммит
 Трёгерит
 Тухолит
 Тюямунит

У 
 Уванит
 Ульрихит-уранинит
 Умохоит
 Ураконит
 Уранинит и Уранинит I, II, III
 Урановая охра, циппеит, уранопилит
 Урановая смолка — урановая смоляная руда, урановая смоляная обманка — настуран
 Урановая чернь остаточная, регенерированная
 Урановая охра — ураконит
 Урановый купорос — иоганнит
 Урановые цветы-циппеит
 Уранолепидит-ванденбрандеит
 Ураномолибдат
 Уранопилит
 Урансодержащее углеродистое вещество
 Ураноспинит
 Ураносферит
 Ураноталит
 Уранотил — уранофан
 Ураноторианит
 Ураноторит
 Уранофан
 Уранофосфат висмута водный
 Уранохальцит
 Ураноцирцит
 Ураношпатит
 Уфертит

Ф 
 Ферганит
 Фергюсонит (Фергусонит)
 Ферриоранжит
 Ферриторит
 Ферриураноторит
 Фитингофит
 Флютерит-ураноталит
 Фоглианит
 Фоглит
 Форманит
 Фосфуранилит
 Фритчеит
 Фурмарьерит

Х-Я 
 Хальколит-торбернит
 Хлопинит
 Цейнерит
 Циппеит
 Шарпит
 Шварцит-свартцит
 Шёпит-скупит
 Шинколобвит-склодовскит
 Шрёкингерит
 Шуилингит
 Эвксенит
 Элиасит-гуммит
 Эльбрусит-(Zr)
 Эльсвортит
 Эналит
 Эпиянтинит
 Эшвегеит
 Янтинит
 Яхимовит-купросклодовскит

Галерея

Минералоги урана 
 Бетехтин, Анатолий Георгиевич
 Курбатов, Сергей Михайлович
 Лабунцов, Александр Николаевич
 Мелков, Вячеслав Гаврилович
 Ненадкевич, Константин Автономович
 Щербаков, Дмитрий Иванович
 и другие минералоги и геохимики.

См. также 
 Урановые руды / Урановые рудники
 Урановое месторождение
 Военная геология
 Секретные минералы
 Радиогеология
 Красноярское дело

Примечания

Литература 

 Курбатов С. М. Новое месторождение соединений урана и ванадия в Минусинском уезде Енисейской губернии // Известия РАН. Серия 6. 1925. Т. 19. № 9/11. С. 315—322.
 Барсуков В. Л., Герасимовский В. И., Германов А. И., Ермолаев Н. П., Коченов А. В., Макаров Е. С., Наумов Г. Б., Соколова Н. Т., Тарасов Л. С., Тугаринов А. И., Щербина В. В. Основные черты геохимии урана. : Издательство Академии наук СССР, 1963. 352 с.
 Черников А. А., Пеков И. В., Минина Е. Л. К истории изучения минералов урана отечественными исследователями // Записки Всероссийского минералогического общества. 1997. Т. 126. № 4. С. 111—128.
 Задов А. Е., Чуканов Н. В., Пеков И. В. Уранпирохлор из ультращелочного пегматита в Ловозерском массиве // Карбонатиты Кольского полуострова. СПб.: СПбГУ, 1999. С. 57-58.
 Кравченко С.М., Березина И.Г. Уран в базальтах и долеритах: по данным f-радиографии. : Недра, 1975. 119 с. Тираж 1000 экз.
 Пеков И. В. Урановая минерализация и поведение урана в ультращелочных пегматитах Ловозерского массива, Кольский полуостров // Традиционные и новые направления в минералогических исследованиях: годичная сессия МО ВМО: Тезисы докладов. 2001. С. 115—116.
 Ферсман А. Е. О возрасте урановых минералов в пегматитовых жилах // Известия АН СССР. Серия 6. 1926. Т. 20. № 9. С. 775—780.
 Ядерная геология. : Иностранная литература, 1956. 555 с.

Журналы и серийные издания сборников
 Материалы по геологии урановых месторождений. — ВИМС
 Материалы по геологии месторождений урана, редких и редкоземельных металлов. — ВИМС и ВСЕГЕИ.

Ссылки 

 Список минералов русской Википедии.

 
Списки:Геология
Радиоактивные минералы